Луи́с Ве́лес де Гева́ра (; ,  — , ) — испанский драматург и романист. Отец драматурга Хуана Велеса де Гевары.

Потомок крещёных евреев, он обучался в университете города Осуна, после этого служил у Родриго де Кастро, кардинала-архиепископа Севильи, вероятно, был солдатом в Италии и Алжире. Вернувшись в Испанию в 1602 году, поступил на службу к графу де Салданья и впоследствии посвятил себя творчеству. Выступил последователем Лопе де Веги. Создал более четырехсот пьес, до настоящего времени сохранилось около 80.

Сочинения 
 пьесы «Служение королю дороже уз крови», «Тамерлан», «Крестьянка из Вера»
 плутовской роман «Хромой бес» (1641)

Примечания

Ссылки 
 

Испанские драматурги
Персоналии:Золотой век Испании
Военные Испании
Писатели Испании XVII века
Драматурги Испании
Испанские писатели XVII века